

Persone
 Elia Marcelli (1915-1998) – poeta, regista e sceneggiatore italiano
 Pasquarosa Marcelli, nota semplicemente come Pasquarosa (1896-1973) – pittrice e modella italiana
 Rino Marcelli, nome d'arte di Alberto Servo (1931-2016) – attore teatrale italiano
 Vittorio Marcelli (1944) – ex ciclista su strada italiano

Altro
 Marcelli – ramo della Gens Claudia
 Marcelli – frazione di Numana, in provincia di Ancona

Pagine correlate
Marcello
Marcella (disambigua)